Cieki w Polsce
 Młyński Rów – rów, dopływ Polskiej Wody
 Młyński Rów – rów, dopływ Wisły
 Młyński Rów – rów, dopływ Starej Świny
 Młyński Rów – rów, dopływ Motławy
 Młyński Rów – struga, dopływ Gostyni
 Młyński Rów – struga, dopływ Bieli (nazwa górnego biegu Bieli)

Przypisy